ВПШ — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Вища політична школа
 Вища партійна школа